Герб Бра́совского района является официальным символом муниципального образования Брасовский район Брянской области Российской Федерации.

Герб района утверждён решением Брасовского районного Совета народных депутатов № 2-299 от 28 апреля 2004 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 1440.

Описание герба 
«В серебряном поле зелёная, вписанная вверху ель, выходящая из положенного в оконечности опрокинутого узкого червлёного (красного) стропила и обременённая золотым бегущим конём».

Обоснование символики герба 
Брасовская земля имеет богатую историю. С XI столетия земли являлись частью Киевского государства, в XIV-м достались во владение литовскому князю Дмитрию Корибуту, а при Иване Грозном в Брасове была устроена «засека», входившая в укреплённую линию на юго-западной границе Российского государства.

Первоначально районным центром было село Брасово, известное с конца XV века, по нему район и получил своё название. В 1936 году центр был переведён в посёлок Локоть. В гербе в виде геральдической фигуры — опрокинутого стропила аллегорически показан локоть руки, что указывает на название районного центра, делая герб «полугласным».

Конь символизирует основанный в 1842 году конезавод, который неоднократно признавался лучшим в России. Локотские рысистые скакуны, выступая на российских и зарубежных ипподромах, завоевали множество призов и наград. В геральдике конь — символ движения вперёд, жизненных сил, скорости, красоты.

Природа района очень разнообразна, здесь много лесов, а самым крупным предприятием в районе является мебельная фабрика, которая создавалась в начале XX столетия как лесопильный завод. В гербе ель — символ лесных богатств района.

Серебро — символ простоты, совершенства, мудрости, мира и взаимного сотрудничества.

Золото в геральдике символизирует постоянство, достоинство, богатство, урожай.

Зелёный цвет — символ роста, надежды, плодородия, природы.

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, красоту.

Герб разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторская группа: идея герба — Елена Панова (п. Локоть); доработка герба — Константин Мочёнов (Химки); художник — Роберт Маланичев (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково); компьютерный дизайн — Оксана Афанасьева (Москва), Юрий Коржик (Воронеж).

См. также 
 Гербы районов Брянской области

Примечания

Ссылки 
 Брянская область — гербы и флаги 
 Герб Брасовского район 
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — , "Гербы и флаги", 2005. — 296 с., ил.\

Гербы Брянской области
Гербы районов России
Гербы с изображением ели
Гербы с изображением лошади/коня